Парилов — фамилия; имеет женскую форму Парилова.
 Парилов, Александр Иванович (род. 1930) — слесарь по ремонту технологических установок производственного объединения «Ухтатрансгаз», Герой Социалистического Труда.
 Парилов, Николай Михайлович (1891—1962) — русский советский художник, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Сталинской премии второй степени.

См. также 
 Парилово — деревня в Ужурском районе Красноярского края России.